Pionierdenkmal bezeichnet:

 Pionierdenkmal (Dresden)
 Pionierdenkmal (Linz), siehe Liste der Kunstwerke im öffentlichen Raum in Linz-Innenstadt
 Pionierdenkmal (Melk), siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Melk
 Pionierdenkmal (Spandau), siehe Denkmäler in Spandau #Pionierdenkmal (Denkmal Pionier Carl Klinke) (1908)